El National Invitation Tournament 1987 fue la quincuagésima edición del National Invitation Tournament. La disputaron 32 equipos, celebrándose la fase final de la competición en el Madison Square Garden de Nueva York. El ganador fue la Universidad del Sur de Mississippi, que lograba su primer título en esta competición.

Equipos

Louisville declinó la invitación

Louisville declinó la invitación para disputar en NIT de 1987, siendo la primera vez en la historia que una universidad rechazaba una invitación a participar en el torneo. Ningún equipo lo volvió a hacer hasta el NIT 2002, cuando fue Georgetown quien declinó la invitación.

Fase final 
Cuadro final de resultados.

Semifinales y Final

Referencias

Véase también 
Torneo de la División I de Baloncesto Masculino de la NCAA de 1987

Enlaces externos 
Resultados del NIT (años 1980)

Baloncesto en 1987
National Invitation Tournament